Wuwei (en chino:无为县, tradicional:無為縣, pinyin:Wúwéi Xiàn) es un condado bajo la administración directa de la ciudad-prefectura de Wuhu, en la provincia de Anhui, República Popular China. Situada en las orillas del río Yangtsé en una zona de montaña y llanura, separada de Hefei por el lago Chao. Su área total es de 2413 km² y su población total es de 1,4 millones.

Administración 
El condado de Wuwei se divide en 17 poblados y 4 villas:

Poblados: Wú chéng, xiāng ān, tāng gōu, dǒu gōu, shí jiàn, yán qiáo, kāi chéng, shǔshān, niú bù, liú dù, ní chà, bái máo, gāo gōu, fúdù, quán táng, hóng miào y hè diàn.

Villas: Hè máo, shílǐ dūn, kūnshān, hóng xiàng.

Condados de la provincia de Anhui